В Соединённых Штатах насчитывается четыре округа с названием Сан-Хуан ():
 округ '''Сан-Хуан''' — штат Вашингтон.
 округ '''Сан-Хуан''' — штат Колорадо.
 округ '''Сан-Хуан''' — штат Нью-Мексико.
 округ '''Сан-Хуан''' — штат Юта.